Frei Luís de Sousa — frade e escritor português
Frei Luís de Sousa (cardeal) — arcebispo de Lisboa
Frei Luís de Sousa (peça teatral) — obra de Almeida Garrett
Frei Luís de Sousa (filme) — de António Lopes Ribeiro

Desambiguações de antropônimos